Stati Uniti d'America
 Iuka – città della Contea di Marion, Illinois
 Iuka – città della Contea di Pratt, Kansas
 Iuka – capoluogo della Contea di Tishomingo, Mississippi